Areïlykos () oder Archilykos () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Areïlykos (Vater des Prothoënor)
 Areïlykos (Trojaner)